Le championnat du monde de Superbike 2019 est la  du championnat du monde de Superbike.

Jonathan Rea remporte son cinquième titre consécutif.

Nouveau format 
Cette saison 2019 apporte un nouveau format aux week-ends de course de Superbike. Traditionnellement, il y a avait deux courses (R1 et R2), qui étaient chacune d'une longueur comprise entre 90 et 110 km, par week-end.

Pour cette saison 2019, les deux courses traditionnelles sont conservées et une troisième course sprint nommée Superpole Race (SR) d'une longueur de 10 tours est introduite.

Le premier pilote de l'histoire à réaliser un hat-trick (ou coup du chapeau), c'est-à-dire remporter les trois courses lors d'un même week-end, est Álvaro Bautista à Phillip Island.

Le deuxième pilote de l'histoire à réaliser un hat-trick est Jonathan Rea à Donington.

Attribution des points

Classements

Pilotes

Légende 

Gras - Pole position
Italiques - Meilleur tour en course

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel

2019
Superbike
Sport motocycliste en 2019